An der Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019, die zwischen September und November in Japan ausgetragen wird, nehmen 20 Mannschaften teil.

Vorab startberechtigt sind jeweils die drei Bestplatzierten aller vier Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft 2015. Für die übrigen acht Startplätze fanden kontinentale und interkontinentale Qualifikationsturniere statt. Amerika und Ozeanien hatten je zwei feste Startplätze, Afrika und Europa je einen. Die letzten beiden verbleibenden Startplätze wurden in einer interkontinentalen Qualifikationsrunde (Play-off Europa-Ozeanien) sowie einer Repechage mit jeweils einem Teilnehmer aus Europa, Afrika, Amerika und Asien ermittelt.

Qualifizierte Mannschaften 
 Afrika
  als Dritter der Weltmeisterschaft 2015
  als Afrika 1

 Amerika
  als Vierter der Weltmeisterschaft 2015
  als Amerika 1
  als Amerika 2
  als Sieger der Repechage

 Asien
  als Gastgeber und Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2015

 Europa
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2015
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2015
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2015
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2015
  als Gruppendritter der Weltmeisterschaft 2015
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2015
  als Viertelfinalist der Weltmeisterschaft 2015
  als Europa 1

 Ozeanien
  als Zweiter der Weltmeisterschaft 2015
  als Titelverteidiger
  als Ozeanien 1
  als Ozeanien 2
  als Sieger des Play-off Europa-Ozeanien

Afrika 
Südafrika qualifizierte sich über sein Ergebnis bei der Weltmeisterschaft 2015 und war nicht am nachfolgenden kontinentalen Qualifikationsprozess beteiligt. Darüber hinaus hatte Afrika einen festen Startplatz für die Endrunde und eine weitere Mannschaft hätte sich über die Repechage qualifizieren können.

Die Qualifikation umfasste die drei obersten Divisionen der Afrikameisterschaft, wobei der Gewinner der Division 1A der Saison 2018 sich direkt qualifizierte und der Zweitplatzierte in die Repechage einzog. Der Sieger der Division 1C des Jahres 2016 hatte die Chance, bis 2018 in die Division 1A aufzusteigen, der Letztplatzierte der Division 1B des Jahres 2016 schied aus der WM-Qualifikation aus. Im Jahr 2017 stieg der Sieger der Division 1B auf und wahrte sich so die Chance auf eine WM-Qualifikation, während der Letztplatzierte der Division 1A abstieg und ausschied.

2016 
 Division 1C

Marokko stieg in die Division 1B auf und blieb so in der Qualifikation, während Nigeria und Mauritius ausschieden.

 Division 1B

Gruppe A:

Gruppe B:

Finale:

Tabelle:

Senegal stieg in die Division 1A auf, während Sambia in die Division 1C abstieg und aus der Qualifikation ausschied.

2017 
 Silver Cup
Die beste Mannschaft des Silver Cup 2017 qualifizierte sich für den Gold Cup 2018.

Halbfinale:

Finale:

Spiel um Platz 3:

Tabelle:

Marokko stieg in den Gold Cup 2018 auf und blieb somit in der Qualifikation, während die Elfenbeinküste, Madagaskar und Botswana ausschieden.

 Gold Cup
Die fünf besten Mannschaften des Gold Cup 2017 qualifizierten sich für den Gold Cup 2018. Die schlechteste Mannschaft stieg in den Silver Cup für 2018 ab.

Senegal stieg als letztplatzierte Mannschaft in den Silver Cup ab und schied damit aus der WM-Qualifikation aus.

2018 
 Gold Cup

Der Sieger des Gold Cup 2018 qualifizierte sich für die WM 2019, während der Zweitplatzierte an der Repechage teilnahm. Die verbliebenen Mannschaften schieden damit aus.

Namibia qualifizierte sich als Afrika 1 zum sechsten Mal in Folge für die WM-Endrunde, Kenia als Afrika 2 zog in die Repechage ein, während Uganda, Tunesien, Simbabwe und Marokko ausschieden.

Amerika 
Argentinien war aufgrund seines Abschneidens bei der Weltmeisterschaft vorab qualifiziert. Darüber hinaus hatten Nord- und Südamerika zusammen zwei feste Startplätze für die Endrunde und es bestand für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über die Repechage zu qualifizieren.

Der Qualifikationsmodus war wie folgt:
 Kanada und die USA trugen 2017 zwei Spiele gegeneinander aus. Die bessere Mannschaft qualifizierte sich als Amerika 1 für die Endrunde.
 Der Unterlegene der Begegnung Kanada gegen USA trug zwei Spiele gegen den Sieger des A-Turniers der südamerikanischen CONSUR aus. Die bessere Mannschaft qualifizierte sich als Amerika 2 für die Endrunde.
 Der Verlierer dieser Begegnung hatte die Möglichkeit, sich über die Repechage gegen die Vertreter anderer Kontinentalverbände zu qualifizieren.

Der Qualifikationsprozess begann mit einem karibischen Turnier zwischen März und Juli 2016, gefolgt von der Division B Südamerikas. Die beiden Regionalmeister trugen ein Play-off aus, um festzustellen, wer gegen den Letztplatzierten der CONSUR-Division A um den Aufstieg spielt.

Runde 1A: Karibische Meisterschaft 2016 
Qualifikation:

Jamaika weiter in Gruppe B; St. Vincent und die Grenadinen ausgeschieden.

Gruppe A:

Gruppe B:

Endspiel Runde 1A:

Mexiko weiter in das Finale der Runde 1; Guyana, Trinidad und Tobago, Kaimaninseln, Barbados, Bermuda Jamaika, Bahamas ausgeschieden.

Runde 1B: CONSUR Division B 2016 
Qualifikation:

Ecuador weiter in die Hauptrunde; Guatemala ausgeschieden.

Hauptrunde:

Kolumbien weiter in das Finale der Runde 1; Venezuela, Peru und Ecuador ausgeschieden.

Finale Runde 1 

Kolumbien weiter in das Finale der Runde 2; Mexiko ausgeschieden.

Runde 2: CONSUR Division A 2016 

Uruguay, Chile und Brasilien weiter in Runde 3A, Paraguay weiter in das Finale der Runde 2.

Finale Runde 2

Runde 3A: CONSUR Division A 2017 

Uruguay weiter in Runde 4; Chile, Brasilien und Paraguay ausgeschieden.

Runde 3B 

Die USA qualifizierte sich als Amerika 1 für die WM-Endrunde, Kanada weiter in Runde 4.

Runde 4 

Uruguay qualifizierte sich als Amerika 2 für die WM-Endrunde, Kanada als Amerika 3 weiter in die Repechage.

Asien 
Japan musste sich als Gastgeber nicht für Weltmeisterschaft qualifizieren, wäre aber als Gruppendritter 2015 vorab qualifiziert. Dem asiatischen Verband wurde darüber hinaus kein weiterer fester Startplatz gewährt. Für eine zweite Mannschaft bestand die Möglichkeit, sich über die interkontinentale Repechage zu qualifizieren, wenn zuvor in einem Play-off der Gewinner des Oceania Cups geschlagen werden würde.

Die Qualifikation umfasste die vier obersten Divisionen der asiatischen Nationalmannschaftsturniere. Der Sieger der Asian Five Nations 2018 qualifizierte sich für den Play-off gegen den Gewinner des Oceania Cups.

2016 
 Division II

Halbfinale:

Finale:

Die Sieger der Division 2 spielt um den Aufstieg in die Top 3 des Jahres 2018. Die Vereinigten Arabischen Emirate als Sieger blieben in der Qualifikation, während Thailand, Guam und Usbekistan ausschieden.

 Division I

Singapur schied als Absteiger aus der Qualifikation aus.

2017 
 Division I

Malaysia qualifizierte sich für die Asian Rugby Championship und blieb in der Qualifikation, während Sri Lanka, Philippinen, und die VAE ausschieden.

2018 
Die Mannschaften der Asian Rugby Championship 2018 spielten um den Asien-Platz für die Interkontinentale Play-off. Alle Partien mit Beteiligung Japans zählten nicht zur Qualifikation.

Hongkong als Asien 1 weiter ins Play-off Asien-Ozeanien; Südkorea und Malaysia ausgeschieden.

Europa 
Über das Ergebnis der WM im Jahr 2015 startberechtigt waren England, Frankreich, Georgien, Irland, Italien, Schottland und Wales. Darüber hinaus hatte Europa einen festen Startplatz für die Endrunde, während sich eine zweite Mannschaft über ein Play-off gegen den Drittplatzierten aus der Pacific Tri-Nations und die Repechage hätte qualifizieren können.

Runde 1 
In Runde 1 der europäischen Qualifikation trafen die Sieger der Rugby Europe Conference 2 Nord und Süd in einem Play-off-Spiel aufeinander. Der Sieger rückte in die Runde 3 der Qualifikation vor.

 Rugby Europe Conference 2 Nord

Ungarn blieb in der Qualifikation; Dänemark, Norwegen, Finnland und Estland sind ausgeschieden.

 Rugby Europe Conference 2 Süd

Bosnien und Herzegowina blieb in der Qualifikation; Österreich, Slowenien und Serbien sind ausgeschieden.

Endspiel Runde 1

Ungarn weiter in Runde 3; Bosnien und Herzegowina ausgeschieden.

Runde 2 
In der Runde 2 trafen die Sieger der Rugby Europe Conference 1 Nord und Süd in einem Play-off-Spiel aufeinander. Der Sieger rückte in die Runde 3 der Qualifikation vor.

 Rugby Europe Conference 1 Nord

Tschechien blieb in der Qualifikation; Litauen, Lettland, Schweden und Luxemburg sind ausgeschieden.

 Rugby Europe Conference 1 Süd

Malta blieb in der Qualifikation; Israel, Kroatien, Andorra und Zypern sind ausgeschieden.

Endspiel Runde 2

Tschechien weiter in Runde 3; Malta ausgeschieden.

Runde 3 
In der Runde 3 traf der Sieger der Runde 2 auf den Sieger der Runde 1.

Tschechien weiter in das Finale der Runde 4; Ungarn ausgeschieden.

Runde 4 
In der Runde 4 traf der Sieger aus der Runde 3 auf den Gewinner der Rugby Europe Trophy. Der Sieger rückte in die Runde 6 weiter.

 Rugby Europe Trophy

Portugal blieb in der Qualifikation; Niederlande, Schweiz, Polen, Moldawien und Ukraine sind ausgeschieden.

 Endspiel Runde 4

Portugal weiter in die Runde 6; Tschechien ausgeschieden.

Runde 5 
Die Runde 5 wurde in der Rugby Europe Championship der Saisons 2017 und 2018 ausgespielt. Alle Partien mit Beteiligung Georgiens zählten nicht zur Qualifikation. Der Erstplatzierte qualifizierte sich direkt für die Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019, der Zweitplatzierte rückte in Runde 6 vor. Belgien, Rumänien und Spanien erhielten einen Punktabzug für den Einsatz nicht spielberechtigter Spieler.

Aufgrund von Einsätzen nicht spielberechtigter Spieler in der Qualifikation wurden die Mannschaften Rumänien, Spanien und Belgien mit Punktabzügen belegt, sodass sich Russland, zuvor drittplatziert, als Tabellenerster als Europa 1 direkt für die Weltmeisterschaft qualifizierte und Deutschland, nach teilweise hohen Niederlagen während eines Spielerstreiks in der gesamten Championshipsaison 2018 zuvor auf dem fünften Tabellenrang gelegen, als Zweiter in die Runde 6 vorrückte. Der Punktabzug in der Tabelle betrug je Spiel mit nicht spielberechtigtem Spieler 5 Punkte. So wurden Rumänien und Belgien je 30 Punkte und Spanien 40 Punkte abgezogen. Die Wertungen der einzelnen Spielergebnisse sowohl im Hinblick auf die Spiel-, als auch auf die Tabellenpunkte blieben bestehen. So erspielten Mannschaften Pluspunkte beispielsweise für einen Sieg, erhielten für das gleiche Spiel jedoch gegebenenfalls Minuspunkte für den Einsatz nicht spielberechtigter Spieler. Russland qualifizierte sich das zweite Mal für eine Weltmeisterschaft, Rumänien erstmals nicht.

Runde 6 
In Runde 6 spielten der Sieger der Runde 4 gegen den Zweitplatzierten der Runde 5. Der Sieger rückte ins Play-off Europa-Ozeanien.

Deutschland als Europa 2 weiter ins Play-off Europa-Ozeanien; Portugal ausgeschieden.

Ozeanien 
Australien und Neuseeland qualifizierten sich über ihre Platzierungen bei der Weltmeisterschaft 2015. Ozeanien standen darüber hinaus zwei weitere Startplätze zu. Zwei weitere Teams Ozeaniens (der Drittplatzierte der Pacific Nations Cup und der Sieger des Oceania Cups) hatten die Möglichkeit, sich über das interkontinentale Play-off Europa-Ozeanien und die Repechage Startplätze zu sichern.

Pacific Nations Cup 

Fidschi qualifizierte sich als Ozeanien 1 und Tonga als Ozeanien 2 für die Weltmeisterschaft, Samoa als Ozeanien 3 rückte ins Play-off Europa-Ozeanien.

Oceania Cup 2017 

Nachdem Tahiti das Spiel gewonnen hatte, stellte World Rugby fest, dass nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt worden waren, weswegen Tahiti disqualifiziert und die Mannschaft der Cookinseln zum Sieger erklärt wurde. Die Cookinseln qualifizierten sich als Ozeanien 4 für das Play-off Asien-Ozeanien.

Interkontinentale Play-offs

Play-off Europa-Ozeanien 

Samoa qualifizierte sich als Sieger des Play-off Europa-Ozeanien für die WM-Endrunde, Deutschland weiter in die Repechage.

Play-off Asien-Ozeanien 

Hongkong weiter in die Repechage; Cookinseln ausgeschieden.

Repechage 
Der letzte Startplatz für die Weltmeisterschaft wurde in einer interkontinentalen Qualifikationsrunde zwischen Amerika 3, Afrika 2, dem Gewinner des Play-off Asien-Ozeanien und dem Verlierer des Play-off Europa-Ozeanien ausgespielt, welche vom 11. bis 23. November 2018 im französischen Marseille im Stade Pierre-Delort stattfand. Dabei trat jede Mannschaft einmal gegen jede andere an. Der Sieger der Repechage qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft.

Kanada qualifizierte sich als Sieger der Repechage für die WM-Endrunde; Deutschland, Hongkong und Kenia sind ausgeschieden.

Weblinks 
 Neuigkeiten und Ergebnisse zur WM-Qualifikation
 World Rugby
 Erklärung des europäischen Qualifikationsprozesses

Einzelnachweise 

Qualifikation
Rugby 2016
Rugby 2017
Rugby 2018